EuroCup ou Eurocup peut faire référence à :
 ULEB EuroCup de basket-ball ;
 FIBA EuroCup (de 2005 à 2008) de basket-ball ;
 IWBF EuroCup de basket-ball en fauteuil roulant;
 Eurocup Formule Renault ;
 LEN Euro Cup de water-polo.